Миминг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. Расположена в центре Мимингского плато.

Входит в состав округа Имст.  . Официальный код  —  70 209.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зигфрид Гап.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля